Volgende dorpen in de Belgische provincie Henegouwen heten Montignies:
Montignies-sur-Sambre, een deelgemeente van Charleroi
Montignies-Saint-Christophe, een deelgemeente van Erquelinnes
Montignies-lez-Lens, een deelgemeente van Lens
Montignies-sur-Roc, een deelgemeente van Honnelles